Мусаха́нов — фамилия; имеет женскую форму Мусаханова. Известные носители:

 Мусаханов, Анзар Турсунканович (род. 1966) — аким Алматинской области Казахстана в 2011—2014.
 Мусаханов, Валерий Яковлевич (настоящее имя Лерри Яковлевич Осипов; 1932—2012) — советский и российский писатель. Племянник Г. Б. Мусахановой.
 Мусаханов, Мирзамахмуд Мирзарахманович (1912—1995) — узбекский советский государственный и партийный деятель. 
 Мусаханов, Мирзарахман — председатель Кашкадарьинского облисполкома (1925-?)

Мусаханова 
 Мусаханова, Галина Беньяминовна (род. 1924) — филолог, литературовед, историк дагестанских литератур, кандидат филологических наук.
 Мусаханова, Тамара Нахамиевна (1924—2014) — советский скульптор-керамист горско-еврейского происхождения, член Союза художников СССР и Израиля. Двоюродная сестра Г. Б. Мусахановой.
 Мусаханова, Хадича Раимовна (1918—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Примечания